Annulohypoxylon — рід грибів родини Hypoxylaceae. Назва вперше опублікована 2005 року.

Класифікація 
До роду Annulohypoxylon відносять 69 видів:

Примітки

Джерела 
 Hsieh, H.M.; Ju, Y.M.; Rogers, J.D. 2005. Molecular phylogeny of Hypoxylon and closely related genera. Mycologia. 97(4):844-865 - P.855

Роди грибів
Сордаріоміцети